Пётр Алекса́ндрович Ольденбу́ргский (герцог Георг Фридрих Петер Ольденбургский; , Санкт-Петербург, Российская империя — 11 марта 1924, Антиб, Франция) — первый муж великой княгини Ольги Александровны, сестры императора России Николая II.

Биография 
Был единственным ребенком в семье князя Александра Ольденбургского и Евгении Максимилиановны, урождённой герцогини Лейхтенбергской. Его мать была внучкой императора Николая I и Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона, а отец — правнуком царя Павла I.

В 1901 году женился на дочери императора Александра III, сестре действующего императора Николая II Великой Княгине Ольге Александровне. Пётр и Ольга приходились друг другу и троюродными, и четвероюродными братом и сестрой: отец Ольги, император Александр III, был двоюродным братом матери Петра и троюродным братом отца Петра. Таким образом, супруги имели двух общих предков — двух российских императоров Павла I и Николая I. Брак этот был бездетным и неудачным, и изначально политическим. Одной из причин этого, возможно, была гомосексуальность князя, о которой ходило немало слухов. Супруги развелись в 1916 году. (Брак был аннулирован Николаем II).

В чине генерал-майора командовал полком стрелков Императорской Фамилии. После февраля 1917 года ушёл в отставку и поселился в своем имении в Воронежской губернии. После Октябрьской революции вместе с отцом и матерью эмигрировал во Францию, где жил в Париже и на ферме под Байонной. В 1922 году женился на Ольге Владимировне Серебряковой (1878—1953), урожденной Ратьковой-Рожновой. Занимался литературой и под псевдонимом «Пётр Александров» опубликовал в Париже три рассказа из народного быта. Иван Бунин в эмиграции часто общался с принцем Ольденбургским и после его смерти от скоротечной чахотки в 1924 году написал о нём очерк.

Похоронен в крипте Михаило-Архангельской церкви в Каннах.

Предки

Военные чины 
 Прапорщик (09.11.1868)
 Подпоручик (01.12.1880)
 Поручик (21.04.1891)
 Штабс-капитан (06.12.1899)
 Флигель-адъютант (Выс. пр. 14.05.1896)
 Капитан (06.12.1900)
 Полковник (19.02.1905)
 Генерал-майор Свиты (Выс. пр. 06.05.1913)

Награды 
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1897)
 Орден Святого Андрея Первозванного (1897)
 Орден Белого орла (1901)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1901)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1901)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1908)
 Георгиевское оружие (22.10.1914)

иностранные:
 Ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига (21.11.1868)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Русской императорской армии 
 Судьба Ольденбургских после революции 

Пётр
Генерал-майоры (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Умершие от туберкулёза